La temporada 2018-19 de la National League, conocida como la Vanarama National League por motivos de patrocinio, será la cuarta temporada de la quinta división inglesa, desde su creación en 2015. El Macclesfield Town fue el último campeón del título. En el play-off, ascendió el Tranmere Rovers.

Un total de 24 equipos participan en la competición, incluyendo 18 equipos de la temporada anterior, 2 provenientes de la National League North 2017-18, 2 provenientes de la National League South 2017-18 y 2 provenientes de la Football League Two 2017-18.

Ascensos y descensos 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td> 

|}
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

|}

Clasificación de la temporada 2018-19 
El primer equipo de la clasificación asciende directamente a la EFL League Two 2019-20, los clubes ubicados del segundo al séptimo puesto disputan un play-off para determinar un segundo ascenso. El segundo y tercero de la clasificación accede a las semifinales del play-off, mientras que del cuarto al séptimo puesto tendrán que jugar cuartos de final.

<center>

Pts. = Puntos; P. J. = Partidos jugados; G. = Partidos ganados; E. = Partidos empatados; P. = Partidos perdidos; G. F. = Goles a favor; G. C. = Goles en contra; Dif. = Diferencia de goles

Resultados 
<center>
<div align=center>
 

Temporadas de la National League